Alexander Smith peut désigner :
 Alexander Smith (1830-1867), poète et essayiste britannique ;
  (1865-1922), chimiste britannique et américain ;
 Alexander Hanchett Smith (1904-1986), mycologue américain ;
 Alexander McCall Smith (1948-), écrivain et juriste d'origine écossaise.